Xhonneux est un nom français d'une grande famille provenant du Pays de Herve (province de Liège, Belgique).

La prononciation est [] ou []. 
Le nom apparaît dans les registres dès 1597.

Plusieurs Xhonneux connus sont :
 Frédéric Xhonneux, athlète, champion de décathlon
 Guy Xhonneux, botaniste belge
 Henri Xhonneux, réalisateur belge
 Jean-Louis Xhonneux, homme politique belge

Homonymie de patronyme